Alopoglossus – rodzaj jaszczurki z rodziny Alopoglossidae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Południowej.

Systematyka

Etymologia 
Alopoglossus:  alōpos „jak lis” (tj. w kolorze lisa, rudy), od αλωπηξ alōpēx, αλωπεκος alōpekos „lis”; γλωσσα glōssa „język”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Alopoglossus amazonius
 Alopoglossus andeanus
 Alopoglossus angulatus
 Alopoglossus atriventris
 Alopoglossus avilapiresae
 Alopoglossus buckleyi
 Alopoglossus carinicaudatus
 Alopoglossus collii
 Alopoglossus copii
 Alopoglossus embera
 Alopoglossus festae
 Alopoglossus gansorum
 Alopoglossus indigenorum
 Alopoglossus lehmanni
 Alopoglossus meloi
 Alopoglossus tapajosensis
 Alopoglossus theodorusi
 Alopoglossus viridiceps

Z analizy filogenetycznej przeprowadzonej przez Moralesa i współpracowników (2020) wynika dodatkowo, że przedstawiciele rodzaju Ptychoglossus nie tworzą kladu, do którego nie należeliby również przedstawiciele rodzaju Alopoglossus; na tej podstawie autorzy uznali rodzaj Ptychoglossus za młodszy synonim rodzaju Alopoglossus i przenieśli do tego ostatniego rodzaju gatunki zaliczane we wcześniejszych publikacjach do rodzaju Ptychoglossus.

Przypisy

Bibliografia 
 

Alopoglossidae